Немыльня (, ) — топоним:

 Немыльня — приток Сожа (бассейн Днепра), река в Черниговской области (Украина) и Гомельской области (Белоруссия).
 Немыльня — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области (Украина).